Samarijum hlorid se može odnositi na:

 Samarijum(III) hlorid (samarijum trihlorid), SmCl3
 Samarijum dihlorid (samarijum(II) hlorid), SmCl2